Costachorema är ett släkte av nattsländor. Costachorema ingår i familjen Hydrobiosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Costachorema